Doermer ist der Familienname folgender Personen

 Christian Doermer (1935–2022), deutscher Schauspieler, Filmemacher, Regisseur, Produzent und Drehbuchautor
 Laura Doermer (1935–2000), deutsche Arzthelferin und Schriftstellerin
 Ludwig Doermer (1877–1952), deutscher Pädagoge und Landesschulrat